Загорская:

 Загорская — деревня в Вяземском районе Смоленской области России.
 Загорская — породная группа кур.

См. также